

Cinéma et télévision 
 Blue Moon est un film allemand réalisé par Karsten Wichniarz en 1986.
 Blue Moon est un film américain réalisé par Brian Garton en 1998.
 Blue Moon est le titre original du téléfilm américano-canadien Le Cœur à l'écoute, réalisé par Ron Lagomarsino en 1999.
 Blue Moon est un film américain réalisé par John A. Gallagher en 2000.
 Blue Moon (Yuet moon pau sai waan) est un film hongkongais réalisé par Chung Shu-Kai en 2001.
 Blue Moon est un film autrichien réalisé par Andrea Maria Dusl en 2002.
 Blue Moon est un court métrage américain réalisé par Xl Greene en 2003.
 Blue Moon est un film philippin réalisé par Joel Lamangan en 2006.
 Blue Moon est un court métrage américain réalisé par Val Lik en 2007.
 En version originale, il s'agit également du nom de l'agence de détectives dirigée par les héros de la série Clair de Lune.
 Blue Moon est une série québécoise présentée en exclusivité sur Illico en 2016.
 Blue Moon (Crai nou) est un film roumain réalisé par Alina Grigore, sorti en 2021.

Musique 
 Blue Moon est une chanson écrite en 1934 par Richard Rodgers et Lorenz Hart.
 Blue Moon est un label indépendant américain.
 Blue Moon est un album du pianiste de jazz Ahmad Jamal.

Sports 
 Blue Moon Odom, de son vrai nom Johnny Lee Odom, est un lanceur américain de baseball né en 1945.

Divers 

 Blue Moon est un projet d'engin spatial conçu pour déposer du fret sur la Lune.
 Blue Moon est le , sorti en 1997, de la série de bande dessinée Nuit noire.
 Blue Moon est un jeu de société.
 Blue Moon (bière) est une marque de bière aux États-Unis.
 « once in a blue moon » est une expression anglaise signifiant « très rarement ».
 la Blue Moon ESEO est une soirée étudiante organisée tous les ans par les étudiants de l'ESEO à Angers.
 Blue Moon est le nom d'une des nations d'Advance Wars.
 Blue Moon, ou , diamant dont la vente a battu le record de prix d'une pierre précieuse (48,46 millions de dollars).

Voir aussi 

 Lune bleue

Références 

Homonymie de titre